Ве́ктор Ньюз (повна назва — ) — інформаційна агенція України, що випускає продукцію багатьма мовами (українською, англійською, російською, італійською, китайською, турецькою).

Історія 
Недержавна інформагенція «Вектор Ньюз» як суб'єкт інформаційної діяльності зареєстрована 4 серпня 2014 року, засновник — ТОВ «МІА „Вектор Ньюз“».

Глава наглядової ради МІА «Вектор Ньюз», голова редакційної колегії — засновник Адвокатської фірми «Актіо» Володимир Ямпольський. До складу редколегії входить, зокрема, й віцепрезидент агенції Петро Шатковський. 

У вересні 2015 року вебпортал агенції і її новинну версію китайською мовою презентовано в Посольстві КНР в Україні. Деякий час новинні версії випускалися також арабською і французькою мовами.

За сприяння МІА «Вектор Ньюз» 2016 року започатковано проєкт «Біла книга міжнародної політики: агресія Росії проти України», здійснюваний під егідою створеної 2015 року громадської організації «Українська асоціація зовнішньої політики». Електронний документальний ресурс у першому випуску («Крим») вмістив низку документів про початок тимчасової окупації півострова.

Від 2016 року, коли започатковано інформаційну акцію і спецпроєкт «Рік жертв Великого терору», ексклюзивні публікації агенції «Вектор Ньюз» на тему історії Соловків регулярно вміщує на своїх сторінках освітній міжнародний дайджест-проєкт «Соловки-энциклопедия» (Канада). Головний редактор канадського сайту Юрій Сєров (Соловецький) і раніше, від початку 2000-х років, публікував твори київського журналіста й письменника, автора історичних статей Сергія Шевченка (з 2016 року він спецкор МІА «Вектор Ньюз»).

Агенція проводить презентації книжок, зокрема історичної тематики: 2016 року презентовано видання Олександра Скрипника «Курйози в розвідці»; 2021 року в Полтаві й Києві презентували краєзнавче дослідження «Лабіринти долі полтавського предводителя дворянства» (співавтори книжки Сергій Черних і Олександр Христенко).

Продукція 
Агенція постачає політичну, соціальну, ділову інформацію, впроваджує новаторські принципи новинної журналістики. Крім штатних співробітників, у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів беруть участь позаштатні автори — журналісти, експерти-фахівці. 

Агенція представлена своїми інформпродуктами в інтернеті з режимом вільного доступу до низки розділів. Сайт агенції має стрічку новин, яка постійно оновлюється. У розділі «Ексклюзив» — публікації аналітичних жанрів з питань міжнародних відносин, політики, права, історії, мови тощо.

Спеціальні проєкти 
У вересні 2016 року в партнерстві зі ВБФ «Журналістська ініціатива» агенція Vector News започаткувала інформаційну акцію «Рік жертв Великого терору» — в розвиток акції журналістів «Рік „Списку Сандармоху“» (2012). Роком жертв Великого терору названо 2017-й — рік відзначення 80-х роковин масових політичних репресій в СРСР (1937—1938). Акція «Рік жертв Великого терору» стартувала як спецпроєкт на вебсайті МІА «Вектор Ньюз» публікацією статті Сергія Шевченка «Українські політв'язні 1930-х років протистояли сваволі влади в alma mater ГУЛАГу» (автор-дослідник також оновив і доповнив «Список Сандармоху», що містить короткі біографічні довідки «соловецьких в'язнів-українців і осіб, чиї долі пов'язані з Україною, розстріляних в урочищі Сандармох 27.10. — 4.11.1937 року»). Ці публікації становлять основу виданої 2021 року збірки публіцистики «Імперія терору», а також деякі статті історичної тематики увійшли до книжки «Наган-країна», за яку авторові присуджено Київську обласну літературну премію імені Григорія Косинки 2019 року. Вибрана історична публіцистика 2014—2021 років становить велику частину творів «Соловецького двокнижжя» (першу його частину — збірку «Соловецький реквієм» — видано 2013 року в Києві).

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Інформаційні агентства України
ЗМІ Києва
Засновані в Україні 2014